Tianxing kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tianxing (socken i Kina, Chongqing), 
 Tianxing (socken i Kina, Yunnan), 
 Tianxing (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar